El nombre Uyuni puede referirse aː
 La Localidad de Uyuni, ciudad del municipio del mismo nombre en el sudoeste de Bolivia, capital de la provincia de Antonio Quijarro; 
 Uyuni (La Paz), localidad en el Departamento de La Paz, en Bolivia;
 Al Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, situado al sur del Altiplano, en Bolivia.